Эверс (, англ., нид. Evers) — немецкая, английская или нидерландская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1968) — австрийский горнолыжник, чемпион Австрии по скоростному спуску (1988).
 Эверс, Анна (род. 1993) — немецкая модель.
  (род. 1981) — немецкая хоккеистка, участница зимних Олимпийских игр (2002, 2006, 2010, 2014).
  (1886—1952) — нидерландский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1908 года.
 Эверс, Вероника (род. 1994) — американская велогонщица.
 Эверс, Ганс Гейнц (1871—1943) — немецкий писатель и поэт.
  (1906—1992) — немецкий католический священник и юрист, декан Трибунала Священной Римской Роты (1978—1982).
  (1825—1904) — немецкий юрист и политик, депутат Рейхстага Германской империи (1871—1874, 1890—1893).
  (1913—2007) — британский крикетчик в составе клуба «Вустершир» и военный лётчик.
  (род. 1956) — австралийская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 1979 года в паре с новозеландкой Джуди Чалонер (Коннор).
  (Джон Джозеф Эверс; 1881—1947) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клубов «Чикаго Кабс» (1907—1908) и «Бостон Брейвз» (1914).
 Эверс, Иоганн Филипп Густав фон (1781—1830) — русский историк и правовед немецкого происхождения.
  (1818—1886) — нидерландский врач, профессор медицины (1864—1873) и ректор (1869—1870) Лейденского университета.
 Эверс, Карл — псевдоним Отто Брадфиша (1903—1994), оберштурмбанфюрера СС, руководителя айнзатцкоманды 8, командира полиции безопасности и СД в Лодзи и Потсдаме.
  (1926—1985) — австралийский детский писатель, лауреат премии Австралийского совета детской литературы в категории «Более взрослые читатели» за роман The Racketty Street Gang (1962).
 Эверс, Майке (род. 1977) — немецкая гребчиха, чемпионка мира в парных двойках (1997), чемпионка мира (1999) и олимпийская чемпионка (2000, 2004) в парных четвёрках.
  (род. 1989) — немецкая футболистка, финалистка Женского кубка Англии в составе клуба «Бирмингем Сити» (2017).
  (род. 1991) — нидерландский пловец, чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в плавании на спине на 100 метров в категории S14.
 Эверс, Медгар (1925—1963) — житель штата Миссисипи, активист движения за гражданские права чернокожих.
  (род. 1991) — нидерландский футболист, игрок Высшего дивизиона Нидерландов в составе клуба «Де Графсхап».
  (род. 1951) — американский политик, избран в 2018 году губернатором штата Висконсин.
  (род. 1983) — нидерландский игрок в хоккей на траве, серебряный медалист летних Олимпийских игр 2004 и 2012 годов.
  (ок. 1920 — 2002) — американский иллюстратор, лауреат премии Национального общества авторов комиксов в категории «Политическая карикатура» (1979), председатель общества (1985—1987).
  (род. 1934) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе сборной графства Голуэй (1956).
  (Уолтер Артур Эверс; 1921—1991) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1974) — американский спортивный рыболов, победитель соревнования по ловле чёрного окуня Bassmaster Classic (2016).
 Эверс, Эрнст Эдуард (1844—?) — немецкий писатель, редактор ряда миссионерских периодических изданий.
  (1873—1940) — немецкий военный моряк, Командующий охраной Балтийского моря Предварительного рейхсмарине (1919—1920).
  (род. 1964) — немецкий спринтер, серебряный медалист Чемпионата Европы по лёгкой атлетике 1986 года в беге на 200 метров.

Другое 
 Эверс — плоскодонное грузовое одномачтовое парусное судно, применявшееся германскими племенами для морского промысла и рыболовства.

Примечания